

Codici 
 DOB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dobo (Indonesia)

Acronimi 
 D.o.b. – "date of birth", data di nascita in inglese
 DOB – composto chimico